Le terme de formule de masse est utilisé dans plusieurs contextes :
 En physique, il désigne une formule permettant de prédire les masses de certaines particules élémentaires. Voir Formule de masse (physique).
 En chimie, il désigne parfois les calculs permettant de connaître la quantité de matière qui intervient dans une réaction chimique. Voir Formule de masse (chimie).